Javier de Borbón puede referirse a:
Cualquiera de los personajes en cuyo nombre estén Javier y Borbón.
Javier de Borbón-Parma
Francisco Javier de Borbón